Sielec (gromada w powiecie chełmskim)
 Sielec (gromada w powiecie staszowskim) (buski/staszowski)